

Patronyme 

 Adam Mez (1869-1917), orientaliste allemand ;
 Carl Christian Mez (1866-1944), botaniste allemand.

Toponyme 

 Mez de Goëlo, groupe d'îlots en Bretagne.